Toscana
Dialeto toscano
Arquipélago Toscano
Ordem toscana

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística